Де Вит има више значења:
 Округ Де Вит (Илиноис)
 Де Вит (Ајова)
 Де Вит (Мисури)
 Де Вит (Небраска)